Кмин — рід рослин родини окружкові (Apiaceae), який включає 21 вид. Види населяють Марокко й більшу частину Євразію; рослини інтродуковані до Канади, США, Північної Африки, Британських островів, Ісландії. Найвідоміший представник — кмин звичайний.

Види 

 Carum appuanum (Viv.) Grande
 Carum asinorum Litard. & Maire
 Carum atlanticum Coss. ex Ball) Litard. & Maire
 Carum buriaticum Turcz.
 Carum carvi L.
 Carum carvifolium (DC.) Arcang. 
 Carum caucasicum (M.Bieb.) Boiss. 
 Carum diversifolium (DC.) C.B.Clarke 
 Carum graecum Boiss. & Heldr. 
 Carum heldreichii Boiss. 
 Carum iminouakense Quézel 
 Carum jahandiezii Litard. & Maire 
 Carum lacuum Emb. 
 Carum leucocoleon Boiss. & A.Huet 
 Carum meifolium Boiss. 
 Carum meoides (Griseb.) Halácsy 
 Carum pachypodium Candargy 
 Carum polyphyllum Boiss. & Balansa ex Boiss. 
 Carum proliferum Maire 
 Carum rupicola Hartvig & Strid 
 Carum takenakae Kitag.

Примітки

Посилання 
 Zakharova, E. A., Degtjareva, G. V. & Pimenov, M. G. (2012) Redefined generic limits of Carum (Umbelliferae, Apioideae) and new systematic placement of some of its taxa, Willdenowia, 42(2): 149—168.

Окружкові
Прянощі
Роди квіткових